— железнодорожная станция, принадлежащая Keio Corporation, расположенная в городе Футю.

Линия 
Станцию обслуживают 2 линии:
 Keio Electric Railway
 Линия Кэйо
 Линия Кэйбадзё

Планировка станции 
Две боковых платформы и одна платформа островного типа.

Близлежащие станции